Jean Sondeijker (1909-1995), beeldhouwer
 Jules Sondeijker (1865-1950), graveur en tekenaar
 Marcia Sondeijker (Marcia "Misha" Sondeijker), singer-songwriter